Giacomo Longo – compositore italiano
 Giacomo Longo – militare e politico italiano